Gerners Medalje eller Henrik Gerner Medaljen en en dansk hædersbevisning, der tildeles den kadet på Søværnets Officersskole, som opnår det bedste resultat ved eksamen på land. Medaljen blev indstiftet i 1792 til minde om fabrikmester Henrik Gerner. Siden 1812 har kadetten med det bedste resultat til søs fået Kongens Æressabel, der blev indstiftet dette år. Reglerne for tildelingen af både medalje og æressabel er blevet ændret flere gange.

Medaljen 
I 1787 døde den ansete fabrikmester og kommandørkaptajn Henrik Gerner. Medlemmer af Drejers Klub foreslog, at der blev præget en medalje til minde om Gerner, der havde været et skattet medlem af klubben. Der blev nedsat en kommission med viceadmiral Carl Frederik le Sage de Fontenay som formand, og han henvendte sig til Gerners gode ven P.F. Suhm, som udfærdigede et udkast til medaljen. Den blev dernæst tegnet af billedhuggeren Jesper Johannes Holm.

I januar 1790 gav Finanskassedirektionen tilladelse til at lade medaljen præge på Den Kgl. Mønt, og et eksemplar i guld blev foræret til Gerners enke. Efter hendes død i december 1808 kom dette eksemplar til Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling. Eksemplarer i sølv blev af viceadmiral Fontenay overrakt kongen, enkedronningen og flere medlemmer af den kongelige familie. Sølvmedaljen blev også givet til Suhm, Ove Malling, digteren Thomas Thaarup, der havde skrevet kantaten ved Gerners sørgefest, den svenske admiral Fredrik Henrik af Chapman samt til gehejmeråd, kammerherre Engel Schack, som havde finansieret medaljen. Schack havde i marts 1792 skænket en kapital på 300 Rdl, hvoraf renterne skulle anvendes til fremstilling af en sølvmedalje, der årligt skulle gives som belønning til en søkadet.

Medaljen skulle gives til den kadet, "som ved en til den Ende anstillet Prøve Examen viser mest Indsigt og Kyndighed i de Videnskaber, som danne Søeofficeren, især Mathematik". Fundatsen for den således indstiftede medalje blev approberet af kongen den 1. juni 1792.

Præmiemedaljen fik samme udseende som mindemedaljen, idet forsiden (avers) viser et brystbillede af Gerner med overskriften "HENRIK GERNER FABRIK MESTER", og med underskriften " FØD 5. JULI 1741, DØD 27. DEC. 1787". På reversen ses en figur forestillende Arkimedes, der peger hen mod stævnen af et antikt skib. Herover står "VOR ARKIMEDES TIL ÆRE", og under figuren "AF DE KONGEL. DANSKE SØE OFFICERER". Præmiemedaljen var herudover forsynet med kantskriften "KUN VED FLIID OG DYD VINDES HÆDER".

Medaljen skulle uddeles på Henrik Gerners dødsdag, 27. december, og uddeltes første gang i 1792 til kadetunderofficer F. Lütken. Hvis 2 kadetter havde vist sig omtrent lige kvalificeret ved eksamen, og fondens midler i øvrigt tillod det, kunne der uddeles to medaljer, den ene som "accessit". En sådan medalje tildeltes ligeledes i 1792 til kadetunderofficer B.W. Erichsen.

I de første år blev medaljen overrakt af kronprinsen, senere af kongen, men efter 1813 foretoges overrækkelsen af Søofficersskolens chef.

Da tidspunktet for eksamen på officersskolen i 1833 blev ændret fra november/december måned til marts måned, ændredes datoen for medaljens uddeling til en dag i april måned.

Kongens Æressabel 

I 1812 blev der indstiftet en ny præmie for kadetterne, idet kongen ved kgl. reskript af 30. september 1812 bestemte, at han for fremtiden hvert år ville skænke en æressabel til den kadet, der fik den bedste eksamen.

Da der nu fandtes to præmier til den bedste kadet, bifaldt kongen i 1813, at æressablen skulle tildeles den kadet, der havde bestået konkurrencen som nr. 1, mens medaljen skulle gives til nr. 2. Sablerne er forsynet med inskriptionen "Af Kongen" og den pågældende kadets navn og årstallet.

Senere ændringer 
Eksamensreglerne på Søkadetakademiet var dengang særdeles indviklede, hvilket betød, at kadetter i enkelte tilfælde aflagde eksamen to år i træk med et resultat, der begge gange berettigede til en medalje. Da medaljen kun kunne modtages én gang vedtog man derfor, at en kadet, der således for anden gang havde vundet medaljen, i stedet fik en anden præmie; som regel en kårde.

I 1854 blev reglerne for erhvervelse af såvel medalje som æressabel ændret i forbindelse med en ny plan for uddannelsen på akademiet, således at æressablen blev givet til den kadet, der fik det bedste duelighedsbevis om bord, medens medaljen tilfaldt den kadet, der bestod bedst ved prøven i land. Ved samme lejlighed blev den bestemmelse indført, at præmierne kun uddeltes, såfremt der opnåedes mindst 2/3 af det højeste pointantal, og det blev fremover muligt for en kadet at opnå begge udmærkelser.

Siden da er kravene for modtagelse af både medalje og æressabel blevet skærpet betydeligt, således at det ikke længere er tilstrækkeligt med den højeste karakter. I stedet er der indført et minimumskrav for præstationen.

Hvor der fra indstiftelsen i henholdsvis 1792 og 1812, og indtil 1868 normalt hvert år blev uddelt såvel en medalje som en æressabel, hører det nu til sjældenhederne, at en kadet kvalificerer sig til disse æresbevisninger, og endnu sjældnere at en kadet kvalificerer sig til begge.

Modtagere af Gerners Medalje

Kilder 
 Om Gerners Medalje

Noter 

Hædersbevisninger fra Danmark
Etableret i 1792
Søværnet
Lister over personer